Каналес () — многозначный термин.

Топонимы 
 Каналес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Каналес-де-ла-Сьерра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха. 
 Льера-де-Каналес — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Тамаулипас. 
 Чосас-де-Каналес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Персоналии 
 Каналес, Густаво (род. 1982) — чилийский футболист, нападающий.
 Каналес, Елена Александровна (род. 1976) — российская легкоатлетка.
 Каналес, Николас (род. 1985) — чилийский футболист, нападающий.
 Каналес, Рикардо (род. 1982) — гондурасский футболист, вратарь сборной Гондураса. 
 Каналес, Серхио (род. 1991) — испанский футболист, полузащитник «Реала» Сосьедад.